Ständer steht für:
 Ständer, Balken im Bauwesen
 Ständer (auch Stand), Abteilung eines Pferdestalls, in dem Pferde angebunden gehalten werden
 Stativ, Vorrichtung zur stabilen Aufstellung eines Gegenstands
 Fahrradständer, Abstellvorrichtung an einem Fahrrad
 Motorradständer, Abstellvorrichtung an einem Motorrad
 Stator, den sich nicht drehenden Teil einer Maschine
 Ständer, ein Heroldsbild in der Wappenkunde; siehe Ständerung
 Ständer, Sporangien der Ständerpilze
 jägersprachlich Beine und Vogelfuß des Federwilds; siehe Jägersprache

Ständer oder Staender ist der Familienname folgender Personen:
 Dietmar Staender (* 1940), deutscher Technologe und früherer Volkskammerabgeordneter 
 Günter Ständer (1908–1976), deutscher Architekt und Kirchenbauer
 Hatto Ständer (1929–2000), deutscher Komponist sakraler Musik
 Josef Ständer (1894–1976), deutscher Arzt und Politiker (NSDAP), MdR
 Joseph Staender (1842–1917), deutscher Philologe, Historiker und Bibliothekar

Siehe auch:

 Stander
 Stender
 Kundenstopper, ein Werbeständer